Agathe Yi (1824-1840), laïque chrétienne coréenne, martyre, sainte ; 
 Agathe Yi Kan-nan (1814-1846), laïque chrétienne coréenne, martyre, sainte ;
 Agathe Yi Kyong-i (1814-1840), laïque chrétienne coréenne, martyre, sainte ;
 Agathe Yi So-sa (1784-1839), laïque chrétienne coréenne, martyre, sainte.

 Voir aussi : .